Вацлав Крондл (,  5 лютого 1953) — чехословацький і чеський футбольний арбітр, делегат ФІФА.

Біографія 
Судив матчі чемпіонату Чехословаччини та Чехії у 1989—1999 роках. З сезону 1993/1994 по 1998/1999 відпрацював 103 матчі, показав 490 жовтих та 56 червоних (у тому числі 38 других жовтих та 18 прямих червоних). Працював на матчах Ліги чемпіонів УЄФА (кваліфікаційних раундів та фінальних етапів), Кубка УЄФА (кваліфікаційних раундів та фінальних етапів) та Кубка кубків. У 1994 році обслуговував фінал Кубка кубків. На рівні збірних Крондл обслуговував 13 міжнародних матчів, зокрема один матч фінального етапу Євро-1996 між Шотландією та Швейцарією (перемога Шотландії 1:0), де показав 7 жовтих карток. Працював у суддівському комітеті УЄФА після завершення кар'єри.

У відборі на чемпіонат світу 1998 року в європейській зоні він судив матч Швеція — Австрія 9 жовтня 1996 (перемога Австрії 1:0), де показав 5 жовтих карток, а також матч Болгарія — Росія 10 вересня 1997 (перемога Болгарії 1:0), де показав 6 жовтих карток. Низка вболівальників звинуватила Крондла в отриманні хабара від Болгарського футбольного союзу — грошей на придбання якогось будинку на болгарському узбережжі. Поразка поставила хрест на можливості збірної Росії зайняти перше місце в групі і прямо вийти на чемпіонат світу, хоча частину шансів команда втратила ще 29 березня 1997, зігравши внічию з Кіпром 1:1. Президент РФС В'ячеслав Колосков навіть надіслав листа з критикою роботи арбітра на адресу президента Чесько-Моравської футбольної спілки Франтішека Хваловського.

По завершенні суддівської кар'єри Крондл працював делегатом ФІФА на матчах клубів у Лізі чемпіонів УЄФА. 1 січня 2006 року був призначений головою суддівського комітету чемпіонату Чехії.

Примітки

Література

Посилання 
 

Арбітри чемпіонатів Європи з футболу
Чеські футбольні арбітри
Народились 1953
Народились 5 лютого